The House of Fear – film del 1914 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 The House of Fear – film del 1915 diretto da Stuart Paton
 The House of Fear – film del 1915 diretto da John Ince e Ashley Miller 
 The House of Fear – film del 1939 diretto da Joe May 
 La casa del terrore (The House of Fear) – film del 1945 diretto da Roy William Neill